

Болешин — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Болешин — село в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства